De Montenegrijnse voetbalbeker 2006–2007 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2006–2007) was de eerste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 30 mei 2007 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Rudar Plevlja in de eindstrijd met 2-1 te sterk was voor FK Sutjeska Nikšić. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2006/07

2007
Bekervoetbal 2006/07